Мощёное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мощёное — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Мощёное — село в Грайворонском районе Белгородской области.
 Мощёное — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Мощёное — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Мощёное — село в Хотынецком районе Орловской области.
 Мощёное — деревня в Себежском районе Псковской области.

Украина 
 Мощёное — село в Гайворонском районе Кировоградской области.